Винкельбах:

 Винкельбах — коммуна в Германии.
 Винкельбах (приток Буркельсбаха) — река в Германии.